Osoby o tym nazwisku:
 Federica Sanfilippo – włoska biathlonistka
 José Sanfilippo – argentyński piłkarz

Inne:
 Zespół Sanfilippo – choroba genetyczna